Troy Anthony Brown (n. 1990), calciatore gallese
Troy Fitzgerald Brown (n. 1971), giocatore di football americano statunitense
Troy Randall Brown (n. 1999), cestista statunitense
Troy Sidney Brown (n. 1971), cestista statunitense